Eastville – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Lincolnshire
Eastville – comune degli Stati Uniti in Virginia